Орлі́вка (до 1945 — Мамаша́й; ) — село в Україні, у Нахімовському районі Севастопольської міськради. Населення становить 937 осіб.

Площа села — 73 гектари, населення 938 осіб за даними сільради на 2009 рік. У селі діє мечеть «Мечеть Мамашай джамісі», пам'ятник архітектури з 1992 року.

Географія 
Село Орлівка розташоване в північній частині території міськради, за 2 км від берега Чорного моря, на правому березі річки Качи, висота центру села над рівнем моря 9 м. На східній околиці села проходить автодорога  Північна — Саки, відстань до Севастополя близько 13 км (Бартеньєвка, Північна сторона). Сусідні населені пункти — за автотрасою на північному сході Полюшко і за 200 м на захід, ближче до моря — Осипенко.

Історія 
Поблизу Орлівки виявлено залишки пізньоскіфського городища та могильник перших століть нашої ери.

Вперше в доступних джерелах, згадане в Камеральному описі Криму 1784 року як село бакчі-сарайскаго каймакамства Качи Беш Пареси кадилику (судового округу) Мамашай. Після приєднання Криму до Російської імперії 8 лютого 1784 року, село була приписане до Сімферопольського повіту Таврійської області. Після Павловських реформ, з 1796 по 1802 рік, входило в Акмечетський повіт Новоросійської губернии. За новим адміністративним поділом, після створення 8 (20) жовтня 1802 Таврійської губернии, Мамашай був включений до складу Актачинської волості Сімферопольського повіту.

За Відомості про всі селища у Сімферопольському повіті ... від 9 жовтня 1805 року, у селі Мамашай значилося 31 двір і 156 жителів, виключно кримських татар. На військово-топографічній карті генерал-майора Мухіна 1817 року в селі 19 дворів. В результаті реформи волосного поділу 1829 року Мамашай, згідно «Відомості про казенні волості Таврійської губернії 1829 р.», віднесли до Дуванкойської волості (перетвореної з Чоргунської). На карті 1842 року в Мамашаї 30 житлових будинків.

Станом на 1886 у селі Мамашай Дуванкойської волості Сімферопольського повіту Таврійської губернії мешкало 369 осіб, налічувалось 59 дворових господарства, існували мечеть та лавка. 

Після встановлення в Криму Радянської влади, за постановою Кримревкома від 8 січня 1921 року була скасована волосна система і село ввійшло до складу Бахчисарайського району Сімферопольського повіту, а в 1922 році повіти отримали назву округів. 11 жовтня 1923 року, згідно з постановою ВЦВК, в адміністративний поділ Кримської АРСР були внесені зміни, у результаті яких округи були скасовані і основною адміністративною одиницею став Бахчисарайський район  і село включили до його складу. Згідно Списку населених пунктів Кримської АРСР за Всесоюзним переписом від 17 грудня 1926, Мамашай був центром Мамашайского сільради Бахчисарайського району.

У 1925—1927 роках на височині, на південь від села, була споруджена 10 батарея берегової оборони. 2 листопада 1941, о 15:30, батарея відкрила вогонь по колоні противника — почалася оборона Севастополя. У ході першого штурму міста лінія фронту, фактично, проходила через Мамашай. 22 грудня 1941 року Військова рада Приморської армії відводить війська, у тому числі і батарейців 10-ї, за Бельбек — 23 фашисти зайняли село.

Увечері 14 квітня 1944 року танковий батальйон майора Булгакова увірвався в Мамашай, звідки вранці 15-го рушив на Північну сторону. А вже 18 травня, згідно з Постановою ДКО № 5859 від 11 травня 1944, вцілілі кримські татари з Мамашая були депортовані в Середню Азію. 12 серпня 1944 було прийнято постанову № ГОКО-6372с «Про переселення колгоспників у райони Криму», за яким в район з Орловської і Брянської областей РРФСР переселялись 6000 сімей колгоспників. Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 21 серпня 1945 р. Мамашай був перейменований в Орлівку і Мамашайську сільраду — в Орлівську. 15 лютого 1965 року село передане до складу Севастопольської міськради.

Відомі особистості 
У поселенні народився:
 Решидов Абдраїм Ізмаїлович (1912—1984) — національний герой кримськотатарського народу.

Примітки 

Населені пункти Нахімовського району